Xırmandalı – centro abitato del distretto di Biləsuvar, in Azerbaigian
 Xırmandalı – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian